La Serie A 1956 fu la 37ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. La Lazio si aggiudicò il suo unico titolo italiano.

Risultati

Classifica finale

Verdetti
 Lazio Campione d'Italia
 Genoa e CUS Jonica retrocesse in Serie B.

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1956
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto